311 год
 311 (число)
 311 (группа) — американская рок-группа из города Омаха, штат Небраска.